Drepanophoridae är en familj av djur. Drepanophoridae ingår i ordningen Reptantia, klassen Enopla, fylumet slemmaskar och riket djur. I familjen Drepanophoridae finns 31 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Slemmaskar
Drepanophoridae